I Cenél nEógain (in inglese Cenel Eogan) sono i discendenti di Eógan, figlio di Niall Noígiallach che fondò il regno di Tír Eógain nel V secolo (odierna contea di Tyrone e parte di quelle di Londonderry, Donegal, Fermanagh, Monaghan e Armagh).

Antenati

Discendenti 
I discendenti di Eógan comprendono 
 Hugh O'Neill; 
 Felim O'Neill di Kinard; 
 Owen Roe O'Neill; 
 Patrick O'Neill; 
 Hugh Dubh O'Neill; 
 Hugh McShane O'Neill; 
 Conn O'Neill

Bibliografia 
 "Northern Ui Neill: Cenel nEogain Kings of Ailech and High Kings 700-1083", page 128 in "A New History of Ireland", volume IX, ed. Byrne, Martin, Moody, 1984.

Voci correlate 
 Re di Ailech
 Sovrani irlandesi
 Clan O'Neill

Collegamenti esterni 
 

Irlanda medievale
Sovrani di antichi Stati irlandesi
Eogain